Жан Кальвін (фр. Jean Calvin; 10 липня 1509 — 27 травня 1564) — французький протестантський проповідник, засновник кальвінізму.
 Кальвін-тер (станція метро), Кальвін-тер, площа Кальвіна (угор. Kálvin tér) — пересадний вузол Будапештського метрополітену.
 Тіт Ветурій Кальвін (лат. Titus Veturius Calvinus, також Тит Ветурій Кальвін; ? — після 321 до н. е.) — політичний, державний та військовий діяч Римської республіки.
 Гней Доміцій Кальвін (96 — після 20 р. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 51 та 40 років до н. е.
 Гай Секстій Кальвін (лат. Gaius Sextius Calvinus; ? — після 120 до н. е.) — політичний, державний та військовий діяч Римської республіки, консул 124 року.
 Гней Доміцій Кальвін Максим (335 — після 279 р. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 283 року до н. е.
 Гней Доміцій Кальвін (консул 332 року до н. е.) (близько 370—328/327 рр. до н. е.) — політичний, державний і військовий діяч Римської республіки, консул 332 року до н. е.
 Гай Секстій Кальвін (претор), Гай Секстій Кальвін (*Gaius Sextius Calvinus, д/н — після 92 до н. е.) — політичний діяч, красномовець часів Римської республіки.
 Марк Доміцій Кальвін (претор), Марк Доміцій Кальвін (*Marcus Domitius Calvinus, 121 до н. е. —80 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.

Див. також 
 Калвін